Tangis ist der Familienname folgender Personen:
 Kensi Tangis (* 1991), vanuatuischer Fußballspieler
 Norman Tangis, vanuatuischer Fußballspieler